Luci Emili Pap (cònsol), cònsol el 225 aC
 Luci Emili Pap (pretor), pretor el 205 aC